LS poate fi:

 ls, comandă în sistemele de operare POSIX și Unix
 Lesotho, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .ls, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Lesotho
 Liechtenstein, codul FIPS 10-4 al acestei țări

Legături externe 
  „ls” la acronymfinder.com